

Persone
 Kitabatake Akiie – nobile di corte giapponese
 Kitabatake Akimura – daimyō giapponese
 Kitabatake Chikafusa – scrittore e politico giapponese
 Kitabatake Harutomo – daimyō giapponese
 Kitabatake Tomokazu – daimyō giapponese
 Kitabatake Tomonori – daimyō giapponese

Altro
 Clan Kitabatake – clan giapponese